Rareș :
 Petru Rareș ou Pierre IV Rareș, prince de Moldavie de 1527 à 1538.
 Ilie II Rareș, prince de Moldavie de 1546 à 1551.
 Ștefan VI Rareș ou Etienne VI Rareș, prince de Moldavie de 1551 à 1552.